Козаче́нко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Козаченко, Александр Николаевич (1939—2021) — промышленный деятель, учёный, кандидат технических наук.
 Козаченко, Алексей Константинович (1921—1976) — Герой Советского Союза.
 Козаченко, Валентин Григорьевич (1906—?) — директор Мариупольского металлургического завода имени Ильича (1958—1959).
 Козаченко, Василий Павлович (1913—1995) — советский писатель-прозаик.
 Козаченко, Григорий Яковлевич (1901—1970) — народный артист Украинской ССР (1953).
 Козаченко, Дмитрий Анатольевич (род. 1982) — украинский футболист.
 Козаченко, Иван Яковлевич (род. 1940) — советский и российский правовед, специалист по уголовному праву.
 Козаченко, Оксана Сергеевна (род. 1973) — российская футболистка.
 Козаченко, Пётр Константинович (1914—1945) — Герой Советского Союза.